El acrónimo AA puede referirse a:

 El tamaño AA de una batería eléctrica o pila.
 Abamperio, unidad de corriente eléctrica representada como aA.
 Academia de artes de México.
 Ácido araquidónico o AA, un ácido graso esencial.
 Aerolíneas Argentinas, línea aérea de Argentina.
 Agencia Anadolu, agencia de prensa turca.
 Congregación de los Agustinos de la Asunción, Asuncionistas o Agustinos de la Asunción, congregación religiosa clerical de derecho pontificio, fundada en 1845 por Emmanuel d'Alzon, en Nîmes (Francia).
 Alcohólicos Anónimos, asociación de ayuda a las personas con problemas con las bebidas alcohólicas.
 American Airlines, línea aérea de Estados Unidos.
 American Apparel, marca de ropa.
 American Association, asociación de béisbol de Estados Unidos.
 Andecha Astur, partido político nacionalista asturiano de izquierda.
 Artillería antiaérea, un tipo de armamento.
 Architectural Association School of Architecture, escuela de arquitectura londinense
 Liga de Estados Árabes, también llamada Asociación Árabe.
 Sistemas de acondicionamiento de aire o aire acondicionado.
 Asking Alexandria, banda británica-Emiratí de post-hardcore.
 Audio-Animatronics, abreviado como AA, empresa creada por Walt Disney Imagineering.
 Aulo Agerio, demandante ficticio en derecho romano.
 Abreviación de Avisar a (Aa), iniciativa para incorporar en las agendas de los teléfonos móviles estas siglas como entrada del número de teléfono de las personas allegadas.
 Abreviatura de Espectroscopia de absorción atómica.
 Abreviatura de Aire acondicionado.
 En francés, una nota AA (5/4).

A/A puede referirse a: 
 A la atención (abreviatura usada en cartas y mensajes electrónicos).

Siglas